Peisey (Savoie), een dorp in het Franse departement Savoie en hoofdplaats van Peisey-Nancroix
 Peisey-Nancroix, een gemeente in het Franse departement Savoie
 Peisey-Vallandry, een voormalig skigebied in de Franse Alpen
 Plan Peisey, een skidorp in het Franse skigebied Les Arcs